Abschirmung, als Vorgang Abschirmen, steht für:

 Abschirmung (Atomphysik)
 Abschirmung (Elektrotechnik)
 Abschirmung (Gravitation)
 Abschirmung (Strahlung)
 Abschirmung (Meteorologie), der Schutz vor Niederschlägen durch umgebende Höhenzüge, oder Behinderung der Sonneneinstrahlung durch Wolken.
 Abschirmen (Auktion), eine (verbotene) Strategie bei Auktionen
 Tätigkeit des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) als Verfassungsschutzbehörde

Siehe auch: